Sonoita peut désigner:

Toponyme 
 Sonoita, une ville de l'Arizona ;
 le Sonoita Research Observatory, observatoire astronomique situé à Sonoita en Arizona ;
 Sonoyta, une ville du Mexique.

Biologie 
 Sonoita, un genre d'araignée ;
 Sonoita lightfooti, la seule espèce d'araignée du genre Sonoita.